Адольф Генрих Фридрих Шлихтегроль (; 8 декабря 1765, Вальтерсхаузен — 4 декабря 1822, Мюнхен) — немецкий ,  и .

Биография 
Шлихтегроль, Адольф Генрих Фридрих сперва учился в гимназиях в Готе и Йене, затем успешно окончил Гёттингенский университет (1787) как филолог.

Преподавал в гимназии Готы немецкий, латинский и древнееврейский языки, с 1788 года работал также в герцогской библиотеке, занимаясь её каталогизированием, в 1802 г. официально получил должность библиотекаря. Одновременно с 1799 г. сотрудник готского Мюнцкабинета, в этом качестве редактировал два первых выпуска «Анналов общей нумизматики» (; 1804—1806). В 1790—1806 гг. выпускал ежегодные сборники «Некрологи немцев» (), включавшие биографические очерки о наиболее выдающихся личностях, скончавшихся в очередном году; в составе выпуска за 1791 г. Шлихтегролем, в частности, была опубликована первая биография Вольфганга Амадея Моцарта, основанная преимущественно на сведениях сестры композитора Марии Анны, сообщённых ею письменно по просьбе Шлихтегроля.

В 1807 году Шлихтегроль был назначен генеральным секретарём Баварской академии наук, в связи с чем переехал в Мюнхен, а в 1812 году занял пост президента академии. В 1813 году он был произведён в дворянство.

Примечания

Ссылки 
 Monika Stoermer. Friedrich von Schlichtegroll — ein «Nordlicht» in Bayern // Akademie Aktuell, 1/2008, S. 46-50.

Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Иллюминаты
Педагоги Германии
Библиотекари Германии